Kariya bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Aichi, siehe Kariya (Aichi)
 ein Lehen mit Sitz in dieser (früher Provinz Mikawa), siehe Kariya (Mikawa)
 den in dieser Stadt ansässigen Fußballverein, siehe FC Kariya
 ein Dorf in der Präfektur Chiba, heute: Isumi
 ein Lehen mit Sitz in diesem (früher Provinz Kazusa), siehe Kariya (Kazusa)

Kariya ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Kariya (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Kariya (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Kariya (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler